Ива́н Суво́ров:
 Суворов, Иван Капитонович (1918—1995) — ректор Сибирского металлургического института.
 Суворов, Иван Николаевич (1860—1926) — вологодский историк, краевед.
 Суворов, Иван Павлович (1909—1982) — советский военачальник, военный лётчик, участник 4-х войн, генерал-майор авиации.
 Суворов, Иван Петрович (1829—1880) — врачебный инспектор Туркестанской области, участник Крымской войны и Туркестанских походов.